Meall Garbh (gälisch für Rauer Berg) ist der Name folgender Berge in Schottland: 

 Meall Garbh (Ben Lawers), 1118 m, in der Ben Lawers Group zwischen Glen Lyon und Loch Tay 
 Meall Garbh (Càrn Mairg), 968 m, in der Càrn Mairg Group zwischen Loch Rannoch und Glen Lyon 
 Meall Garbh (Fisherfield Forest), 851 m, im Fisherfield Forest nördlich von Kinlochewe
 Meall Garbh (Glen Coe), 864 m, zwischen Loch Leven und Glen Coe